Miss Harriet (Miss Harriet) – raccolta di racconti in lingua francese di Guy de Maupassant, pubblicata per la prima volta dall'editore Victor Havard il 22 aprile 1884.
 Miss Harriet (Miss Harriet) – racconto di Guy de Maupassant pubblicato nella rivista Le Gaulois del 9 luglio 1883 e, l'anno successivo, in volume nella raccolta omonima.